

Astronomia
 12149 Begas – asteroide della fascia principale

Persone
 Karl Begas – pittore tedesco
 Karl Begas – scultore tedesco
 Reinhold Begas – scultore tedesco